Gosende puede referirse a:

En España 
Gosende (La Baña), lugar de la parroquia de A Ermida, concello de La Baña.
Gosende (Brión), lugar de la parroquia de Os Ánxeles, concello de Brión.
Gosende (Cambre), lugar de la parroquia de Andeiro, concello de Cambre.
Gosende (Carral), lugar de la parroquia de Tabeaio, concello de Carral.
Gosende (Cerceda), lugar de la parroquia de Rodís, concello de Cerceda.
Gosende (Laracha), lugar de la parroquia de Soutullo, concello de Laracha.
Gosende (Mazaricos), lugar de la parroquia de Coiro, concello de Mazaricos.
Gosende (Mesía), lugar de la parroquia de Castro, concello de Mesía.
Gosende (Órdenes), lugar de la parroquia de Ordes, concello de Órdenes.
Gosende (Ortigueira), lugar da parroquia de As Neves, concello de Ortigueira.
Gosende (Outes), lugar de la parroquia de Valadares, concello de Outes.
Gosende (Samos), lugar de la parroquia de Lousada, concello de Samos.
Gosende (Santiago de Compostela), lugar de la parroquia de Marantes, concello de Santiago de Compostela.
Gosende (Villamarín), lugar de la parroquia de Villamarín, concello de Villamarín.

En Portugal 
Gosende (Castro Daire), freguesia del municipio de Castro Daire.